Прохожде́ние:
 Прохождение — действие по значению глагола проходить, пройти, то есть шествие (дефиле и так далее) кого-либо, где-либо.  
 Прохождение — в психоанализе процедура признания психоаналитика.
 Прохождение — астрономическое явление, во время которого, с точки зрения наблюдателя, одно небесное тело проходит перед другим небесным телом, заслоняя его часть.
 Прохождение — руководство, последовательность действий для успешного завершения игры (как правило, компьютерной или любой другой видеоигры).